La pandemia de COVID-19 en Benín ocurrió el 16 de marzo de 2020. Proveniente de un ciudadano burkinés de 49 años, regresado a Benín el 12 de marzo de 2020. 

Las autoridades establecieron una serie de medidas a fin de contener la propagación del virus. El 22 de marzo se impuso en cierre de la totalidad de los templos y otros lugares de culto en todo en territorio de país. El 27 de marzo de 2020 se estableció un cordón sanitario en torno a los municipios más expuestos: Cotonú, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Tori, Zè, Sèmè-Kpodji, Porto Novo, Akpro-Missérété y Adjarra. Entre otras medidas, las autoridades ordenaron el cierre de fronteras terrestres y aéreas, el cierre de discotecas y otros lugares de entretenimiento, la prohibición de la circulación de autobuses y minibuses para el transporte público de personas, el uso de mascarillas en todas las actividades sociales y laborales y una distancia mínima de un metro entre personas en los lugares públicos.

Antecedentes 
El 12 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que un nuevo coronavirus fue la causa de una enfermedad respiratoria en un grupo de personas en la ciudad de Wuhan , provincia de Hubei, China, que se informó a la OMS el 31 de diciembre de 2019.

La tasa de letalidad de COVID-19 ha sido mucho más baja que la del SARS de 2003,  pero la transmisión ha sido significativamente mayor, con un número total de muertes significativo.

Cronología

Marzo de 2020 
El 16 de marzo se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país en Porto-Novo , la capital de Benín.  Tres días después, se notificó el segundo caso confirmado. La ciudad ha suspendido varios vuelos internacionales y las personas que ingresan al país por vía aérea se mantienen bajo aislamiento obligatorio de 14 días. Además, se aconseja a las personas en Benín que usen máscaras y salgan de casa solo si es necesario. 

Hubo 9 casos confirmados y una recuperación en marzo, dejando 8 casos activos al final del mes.

Abril de 2020 
En abril hubo 55 casos nuevos, lo que eleva el número total de casos confirmados a 64. La primera muerte por COVID-19 ocurrió el 5 de abril.  El número de pacientes recuperados aumentó a 33, dejando 30 casos activos al final del mes.

Mayo de 2020 
Hubo 168 casos nuevos en mayo, lo que elevó el número total de casos confirmados a 232. El número de muertos aumentó a 3. Hubo 110 recuperaciones durante el mes, elevando el número de pacientes recuperados a 143, dejando 86 casos activos al final del mes.

Junio de 2020 
En junio se registraron 967 nuevos casos, lo que elevó el número total de casos confirmados a 1199. El número de muertos aumentó a 21. Hubo 190 recuperaciones durante el mes, elevando el número de pacientes recuperados a 333, dejando 845 casos activos al final del mes.

Julio de 2020 
En julio se registraron 606 nuevos casos, lo que elevó el número total de casos confirmados a 1805. El número de muertos aumentó de 15 a 36. El número de pacientes recuperados aumentó de 703 a 1036, dejando 733 casos activos al final del mes (un disminución del 13% desde finales de junio).

Agosto de 2020 
En agosto se registraron 340 casos nuevos, lo que elevó el número total de casos confirmados a 2145. El número de muertos aumentó de cuatro a 40. A finales de mes, el número de casos activos se había reducido a la mitad en relación con finales de julio, a 367.

Septiembre de 2020 
Se registraron 212 nuevos casos en septiembre, lo que elevó el número total de casos confirmados a 2357. El número de muertos aumentó a 41. El número de pacientes recuperados aumentó a 1973, dejando 343 casos activos al final del mes.

Octubre 2020 
En octubre hubo 286 nuevos casos, lo que eleva el número total de casos confirmados a 2643. El número de muertos se mantuvo sin cambios. El número de pacientes recuperados aumentó a 2418, dejando 184 casos activos al final del mes.

Noviembre de 2020 
En noviembre se registraron 372 nuevos casos, lo que elevó el número total de casos confirmados a 3015. El número de muertos aumentó a 43. El número de pacientes recuperados aumentó a 2839, dejando 133 casos activos al final del mes.

Diciembre de 2020 
En diciembre se registraron 236 nuevos casos, lo que elevó el número total de casos confirmados a 3251. El número de muertos aumentó a 44. El número de pacientes recuperados aumentó a 3061, dejando 146 casos activos al final del mes.

Enero de 2021 
Hubo 642 nuevos casos en enero, lo que eleva el número total de casos confirmados a 3893. El número de muertos aumentó a 52. El número de pacientes recuperados aumentó a 3421, dejando 420 casos activos al final del mes.

Febrero de 2021 
Hubo 1541 casos nuevos en febrero, lo que eleva el número total de casos confirmados a 5434. El número de muertos aumentó a 70. El número de pacientes recuperados aumentó a 4248, dejando 1116 casos activos al final del mes.

Marzo de 2021 
La campaña nacional de vacunación comenzó el 29 de marzo, inicialmente con 144.000 dosis de la vacuna de Oxford-AstraZeneca.

Hubo 1666 nuevos casos en marzo, lo que eleva el número total de casos confirmados a 7100. El número de muertos aumentó a 90. El número de pacientes recuperados aumentó a 6452, dejando 558 casos activos al final del mes.

Abril de 2021 
Hubo 721 nuevos casos en abril, lo que eleva el número total de casos confirmados a 7821. El número de muertos aumentó a 99. El número de pacientes recuperados aumentó a 7580, dejando 142 casos activos al final del mes.

Mayo de 2021 
Hubo 237 nuevos casos en mayo, lo que eleva el número total de casos confirmados a 8058. El número de muertos aumentó a 101. El número de pacientes recuperados aumentó a 7893, dejando 64 casos activos al final del mes.

Junio de 2021 
Hubo 141 nuevos casos en junio, lo que elevó el número total de casos confirmados a 8199. El número de muertos aumentó a 104. El número de pacientes recuperados aumentó a 8000, dejando 95 casos activos al final del mes.

Vacunación 

La vacunación COVID-19 en Benín es una campaña de inmunización en curso contra el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2), el virus que causa la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), en respuesta a la pandemia en curso en el país.  Al 28 de junio de 2021, Benín ha administrado 36.188 dosis, 26.268 personas con una dosis y 9.920 personas completamente vacunadas.

Vacunas bajo pedido

Cronología

Marzo de 2021 
El 11 de marzo de 2021, Benín recibió la Vacuna de Oxford-AstraZeneca con 144.000 dosis.

El 22 de marzo de 2021, Benín recibió su Sinovac con 203.000 dosis.

El 29 de marzo de 2021, Benín lanzó su campaña de vacunación contra el coronavirus.

Véase también 

 Pandemia de COVID-19 en África
 SARS-CoV-2
 COVID-19
Pandemia de COVID-19

Referencias

Enlaces externos 

 Panel de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC) en Covid-19

 Panel de control del proyecto de datos abiertos de África COVID-19

 Panel de control COVID-19 de la Organización de la Salud de África Occidental

 Panel de control de la OMS COVID-19

Benín en 2020
Benín
Benín
Salud en Benín
Benín en 2021